Белле:

 Белле () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона-Альпы.
 Белле () — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Белле () — округ во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы.
 Белле () — старинная французская дворянская фамилия из Анжу.
 Белле, Андрей Юрьевич (род. 1957) — российский художник.
 Белле, Жан-Батист (1747—1805) — французский чернокожий депутат-якобинец, французский и гаитянский революционер, борец за отмену рабства. 
 Белле, Эрика (; род. 1966) — нидерландская шахматистка, международный мастер среди женщин (1982).
 Сендоло Белле, Марта (род. 1945) — либерийский политический и государственный деятель.

См. также 
 Беле
 
 
 Беллё () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
  — название нескольких населённых пунктов в США.